Брусилово — топоним в России:
 Брусилово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Брусилово — прежнее название села Урожайное Симферопольского района Крыма.
 Брусилово — прежнее название села Красная Поляна Красногвардейского района Крыма.